CFTR steht als Abkürzung für:

 Chemin de Fer Touristique du Rhin, ein elsässischer Museumsbahnverein
 Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator, ein Protein der Zellmembran

Abkürzung